Municipio de Green Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Green Creek (condado de Polk, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Green Creek (condado de Sandusky, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Sandusky.